Luttig ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Gerhardus Luttig (* 1907; † im 20. Jahrhundert), südafrikanischer Politiker und Botschafter
 J. Michael Luttig (* 1954), US-amerikanischer Jurist und ehemaliger Bundesrichter am Bundesberufungsgericht für den 4. Gerichtskreis